Blaine kan syfta på:

 Blaine (Pokémon) – fiktiv gymledare i Pokémon universe
 Blaine – fiktiv ort i filmen Waiting for Guffman 
 Blaine Andersson – karaktär i andra säsongen av TV-serien Glee

Geografii
Blaine, Maine
Blaine, Minnesota
Blaine, Ohio
Blaine, Washington
 Blaine Township, Michigan
 Blaine Township, Pennsylvania

Personer
Blaine är ett amerikanskt mansnamn, vars namn kommer från det skotska helgonet Blaan
David Blaine (född 1973), amerikansk illusionist och stundman
Hal Blaine (1929–2019), poptrummis
James G. Blaine (1830-1893), talman i USA:s representanthet, efter vilka Blaineamendmenten namngiviets, vilka förbjöd statsunderstöd till religiöst präglade skolor
John J. Blaine (1875-1934), USA-senator och guvernör i Wisconsin
Vivian Blaine (1921–1995), skådespelare och sångare
 Blaine Luetkemeyer (1952–), en amerikansk republikansk politiker
 L. Blaine Hammond (1952), en amerikansk astronaut

Se även
 Blaine County – flera

es:Anexo:Líderes de Gimnasio de Kanto#Blaine